Alexandria, auch Alexandreia, steht für:

Mehrere hellenistische Stadtgründungen im Alexanderreich, die nach Alexander dem Großen benannt sind:
 Alexandria bei Ägypten (Alexandreia ad Aegyptum/Alexándreia pros Aigyptos), zweitgrößte Stadt Ägyptens (Alexandria in der Antike)
 Alexandria am Kaukasus (Alexandreia ad Caucasum), Stadt in Afghanistan, Identifizierung umstritten (vermutlich Tscharikar oder Begram)
 Alexandria am Hyphasis, Hyphasis (Indien)
 Alexandria am Indus (erstes Alexandria am Fluss), heute vermutlich Uch (Pakistan)
 zweites Alexandria am Fluss, Pakistan
 Alexandria am Oxus, wohl Ai Khanoum, Nordafghanistan
 Alexandria in Susiana, auch: Alexandria am Tigris; später Charax Spasinu unweit des heutigen Basra (Irak)
 Alexandria Bukephalos, heute Jhelam (Pakistan)
 Alexandria Eschate (Alexandria die Äußerste), ehemals in Sogdien, heute Chudschand (Tadschikistan)
 Alexandria in Aria, heute Herat (Afghanistan)
 Alexandria in Arachosien (Alexándreia Arachōsíā), heute Kandahar (Afghanistan)
 Alexandria in Karmanien, Gav Koshi / Karmanien (Iran)
 Alexandria in Margiana (Alexandria in der Oase Merw), heute Merw (Turkmenistan)
 Alexandria in Syrien (Alexandria ad Issum), heute İskenderun (Türkei)
 Alexandria Troas, bei Troja, heute in der Provinz Çanakkale (Türkei)
 Alexandria die Voraussehende (Alexándreia Prophthasia), heute Farah (Afghanistan)
 Alexandria am Akesines
 Alexandria Rhambakia, heute Bela (Pakistan)

Weitere Orte
in Europa:
 Alexandria, deutscher Name der Stadt Alessandria, Piemont, Italien
 Alexandria (Griechenland), Gemeinde in der Region Zentralmakedonien, Griechenland
 Alexandria (Rumänien), eine Stadt im rumänischen Bezirk Teleorman
 Alexandria (Russland), ein historisches Landgut bei Schloss Peterhof
 Alexandria (Schottland), eine Stadt im schottischen Verwaltungsbezirk West Dunbartonshire
 Oleksandrija, eine Stadt in der Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Alexandria (Ukraine), Ausgrabungsstätte nördlich von Borowa, Oblast Charkiw, Ukraine 

in Brasilien:
 Alexandria (Rio Grande do Norte)

auf Jamaika:
 Alexandria (Jamaika)

in Kanada:
 Alexandria (British Columbia), ehemalige Siedlung südlich von Quesnel, Provinz British Columbia.
 Alexandria (Ontario), Kleinstadt bei North Glengarry, County Stormont, Dundas and Glengarry 

in Südafrika:
 Alexandria (Mpumalanga)
 Alexandria (Ostkap)

in den Vereinigten Staaten:
 Alexandria (Alabama), im Calhoun County
 Alexandria (Callaway County, Missouri), nicht mehr existent
 Alexandria (Clark County, Missouri)
 Alexandria (Indiana), im Madison County
 Alexandria (Kentucky), im Campbell County
 Alexandria (Licking County, Ohio)
 Alexandria (Lincoln County, Missouri), nicht mehr existent
 Alexandria (Louisiana), im Rapides Parish
 Alexandria (Minnesota), im Douglas County
 Alexandria (Nebraska), im Thayer County
 Alexandria (New Hampshire), im Grafton County
 Alexandria (New York), im Jefferson County
 Alexandria (Pennsylvania), im Huntingdon County
 Alexandria (Ross County, Ohio), nicht mehr existent
 Alexandria (Scioto County, Ohio)
 Alexandria (South Dakota), im Hanson County
 Alexandria (Tennessee), im DeKalb County
 Alexandria (Virginia), im Virginia Beach (city) County
 Alexandria Bay, im Jefferson County, New York
 Alexandria Center, im Jefferson County, New York
 Alexandria Consolidated School District, im Clark County, Missouri – Civil district
 Alexandria Division, im Campbell County, Kentucky – Census designated place
 Alexandria Election Precinct, im Thayer County, Nebraska – Civil district
 Alexandria Junction, im Rapides Parish, Louisiana
 Alexandria Mobile Estates, im Douglas County, Minnesota
 Alexandria Place, im Hillsborough County, Florida
 Alexandria Ward One, im Rapides Parish, Louisiana – Civil district

Flughäfen in den Vereinigten Staaten:
 Alexandria Airport (Hunterdon County, New Jersey)
 Alexandria Airport (Madison County, Indiana)
 Alexandria International Airport, im Rapides Parish, Louisiana

Bergwerke:
in Deutschland:
 Grube Alexandria, Braunkohlebergwerk in Höhn im Westerwald, Rheinland-Pfalz

in den Vereinigten Staaten:
 Alexandria Mica Mine, Mine im Grafton County, New Hampshire
 Alexandria Mine, Mine im Randolph County, Alabama
 Alexandria Sand and Gravel Pit, Mine im Licking County, Ohio

Parks und Erholungszentren in den Vereinigten Staaten:
 Alexandria City Park, im Douglas County, Minnesota
 Alexandria Historic District, in Alexandria, Virginia
 Alexandria Lakes State Recreation Area, im Jefferson County, Nebraska
 Alexandria Lakes State Wildlife Management Area, im Jefferson County, Nebraska

Sonstiges:
 Alexandria (Forschungsprojekt), ein Teilprojekt des Theseus-Programms
 Alexandria (Software), eine Bücherverwaltungssoftware für GNOME
 Bistum Alexandria-Cornwall, in Kanada gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Alexandria (Ontario)
 Gouvernement Alexandria in Ägypten, siehe Gouvernement al-Iskandariyya
 Project Alexandria, ein Spiel der Sixth Floor Labs
 Alexandria (Schiff, 1887), Name für eine Binnenyacht im Dienste der deutschen Kaiser (gebaut 1887)
Im NRHP gelistete historische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Alexandria Canal Tide Lock, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 80004305
 Alexandria Cemeteries Historic District, in Alexandria, Tennessee, ID-Nr. 02000584
 Alexandria Center Square, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 73002316
 Alexandria City Hall, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 84003491
 Alexandria Garden District, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 01000336
 Alexandria Hall-Louisiana College, in Pineville, Louisiana, ID-Nr. 86001059
 Alexandria Historic District, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 66000928
 Alexandria Hotel and Annex, in Napa, Kalifornien, ID-Nr. 82002212
 Old Alexandria Public Library, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 88003225
 Alexandria Public Library, in Alexandria, Minnesota, ID-Nr. 85001817
 Alexandria Residential Historic District, in Alexandria, Minnesota, ID-Nr. 90002120

Alexandria ist der Familienname folgender Personen:
 Lorez Alexandria (1929–2001), US-amerikanische Gospel- und Jazzsängerin
 Nana Alexandria (* 1949), georgische Schachspielerin

Siehe auch:
 Alexandria Creek
 Alexandria Township
 New Alexandria
 Alexandria in der Antike